Дания на зимних Олимпийских играх 2018 года была представлена 17 спортсменами в 3 видах спорта. Всего одного спортсмена не хватило датской сборной, чтобы повторить собственный рекорд по количеству участников, установленный на Играх 2010 года в Ванкувере. На церемонии открытия Игр право нести национальный флаг было доверено конькобежке Элене Ригас, а на церемонии закрытия — конькобежцу Виктору Хальду Торупу, который на Играх в Пхёнчхане занял 5-е место в масс-старте. В пятый раз подряд датские спортсмены не смогли завоевать медали зимних Олимпийских игр. Единственная медаль сборной Дании на зимних Играх была выиграна в 1998 году на Играх в Нагано, где женская команда по кёрлингу завоевала серебряные медали.

Состав сборной 
Главой олимпийской делегации на зимних Играх стал Мортен Родтвитт. Первыми участниками Игр от Дании стали трое конькобежцев. Всего в заявку сборной Дании для участия в Играх 2018 года вошли 17 спортсменов (10  мужчин и 7 женщин), которые выступят в 5 олимпийских дисциплинах.

  Горнолыжный спорт
 Каспер Дюрбюэ
 Кристофер Форуп

  Кёрлинг
 Оливер Дюпон
 Миккель Поульсен
 Расмус Стьерне
 Мортен Томсен
 Йонни Фредериксен
 Дениз Дюпон
 Мадлен Дюпон
 Лина Кнудсен
 Матильде Хальсе
 Юли Хёг

  Конькобежный спорт
 Стефан Дуэ Шмидт
 Виктор Хальд Торуп
 Элена Ригас

  Лыжные гонки
 Мартин Мёллер

  Фристайл
 Лайла Фриис-Саллинг

Результаты соревнований

Кёрлинг

Мужчины 

Сразу 8 олимпийских лицензий в мужском кёрлинге было разыграно по итогам последних двух чемпионатов мира, по результатам которых сборная Дании заняла лишь 10-е место. Оставшиеся две путёвки разыгрывались в начале декабря 2017 года на квалификационном турнире в Пльзене. Одержав на предварительном этапе 6 побед в 7 матчах датчане с первого места вышли в первый отборочный финал, где уступили сборной Италии 5:6. Во втором отборочном финале сборная Дании встречалась с чешской сборной и одержала победу со счётом 4:2, став обладателем последней олимпийской лицензии.

Состав

Результаты
Время местное (UTC+9).

Сессия 1, 14 февраля, 09:05

Сессия 4, 16 февраля, 9:05

Сессия 7, 18 февраля, 9:05

Сессия 9, 19 февраля, 14:05

Сессия 12, 21 февраля, 14:05

Сессия 3, 15 февраля, 14:05

Сессия 5, 16 февраля, 20:05

Сессия 8, 18 февраля, 20:05

Сессия 11, 20 февраля, 20:05

Женщины 

Олимпийскую лицензию в женских соревнованиях сборная Дании получила по итогам, заняв по результатам последних двух чемпионатов мира итоговое 1-е место. Оставшиеся две путёвки разыгрывались в начале декабря 2017 года на квалификационном турнире в Пльзене. Одержав на предварительном этапе 4 победы в 6 матчах датчанки с третьего места вышли во второй отборочный финал, где в экстра-энде победили сборную Италии 5:4 и стали обладателями олимпийской лицензии.
Состав

Результаты
Время местное (UTC+9).

Сессия 1, 14 февраля, 14:05

Сессия 4, 16 февраля, 14:05

Сессия 6, 17 февраля, 20:05

Сессия 9, 19 февраля, 20:05

Сессия 12, 21 февраля, 20:05

Сессия 2, 15 февраля, 9:05

Сессия 5, 17 февраля, 9:05

Сессия 8, 19 февраля, 9:05

Сессия 11, 21 февраля, 9:05

Коньковые виды спорта

Конькобежный спорт 

По сравнению с прошлыми Играми в программе конькобежного спорта произошёл ряд изменений. Были добавлены соревнвнования в масс-старте, где спортсменам необходимо будет преодолеть 16 кругов, с тремя промежуточными финишами, набранные очки на которых помогут в распределении мест, начиная с 4-го. Также впервые с 1994 года конькобежцы будут бежать дистанцию 500 метров только один раз. Распределение квот происходило по итогам первых четырёх этапов Кубка мира. По их результатам был сформирован сводный квалификационный список, согласно которому сборная Дании стала обладателем 3 олимпийских лицензий в мужском и женском масс-стартах. 19 декабря Национальный олимпийский комитет Дании утвердил трёх конькобежцев, которые вытсупят на Играх в Пхёнчхане.

Мужчины
 Масс-старт

 Масс-старт

Фигурное катание 

Большинство олимпийских лицензий на Игры 2018 года были распределены по результатам выступления спортсменов в рамках чемпионата мира 2017 года. По его итогам сборная Дании смогла завоевать одну лицензию в танцах на льду, что стало возможным благодаря 13-му месту Лоуренс Фурнье-Бодри и Николая Сёренсена. Для участия в зимних Олимпийских играх Фурнье-Бодри необходимо было получить специальное разрешение МОК, поскольку у неё не было датского гражданства, что не мешало ей выступать на соревнованиях под эгидой FIS. Однако в июле 2017 года МОК отказал фигуристке, из-за чего Олимпийский комитет Дании принял решение отказаться от полученной квоты, которая перешла к Словакии.

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. При этом НОК для участия в Олимпийских играх мог выбрать только того спортсмена, который вошёл в топ-500 олимпийского рейтинга в своей дисциплине, и при этом имел определённое количество очков, согласно квалификационной таблице. Страны, не имеющие участников в числе 500 сильнейших спортсменов, могли претендовать только на квоты категории «B» в технических дисциплинах. По итогам квалификационного отбора сборная Дании завоевала 2 олимпийские лицензии категории «A», однако затем отказалась от квоты в женских соревнованиях, а после перераспределения получила ещё одну квоту для мужчин.

Мужчины

Лыжные гонки 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. Для получения олимпийской лицензии категории «A» спортсменам необходимо было набрать максимум 100 очков в дистанционном рейтинге FIS. При этом каждый НОК может заявить на Игры 1 мужчину и 1 женщины, если они выполнили квалификационный критерий «B», по которому они смогут принять участие в спринте и гонках на 10 км для женщин или 15 км для мужчин. По итогам квалификационного отбора сборная Дании завоевала мужскую олимпийскую лицензию категории «A», благодаря удачным выступлениям Мартина Мёллера.

 Мужчины
'''Дистанционные гонки

Фристайл 

По сравнению с прошлыми Играми изменения произошли в хафпайпе и слоупстайле. Теперь в финалах этих дисциплин фристайлисты стали выполнять по три попытки, при этом итоговое положение спортсменов по-прежнему определяется по результату лучшей из них. Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. Для каждой дисциплины были установлены определённые условия, выполнив которые спортсмены могли претендовать на попадание в состав сборной для участия в Олимпийских играх. По итогам квалификационного отбора сборная Дании не смогла завоевать ни одной из олимпийских лицензий, но после перераспределения получила квоту в женском хафпайпе.

Женщины
Парк и пайп

Примечания

Ссылки 
 Сборная Дании на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2018 года 
 Национальный олимпийский комитет Дании 
 

Дания
Спорт в Дании в 2018 году